Сержио Пашеку Де Оливейра (; род. 7 июля 1981, Рио-де-Жанейро) — бразильский футболист, защитник.

Биография 
Будучи ребёнком, любил футбол и всё свободное время посвящал футболу. Его заметил один бизнесмен и пригласил его в футбольную школу. Там он оттачивал своё мастерство. В 15 лет попал в нидерландский клуб НАК Бреда. Сначала играл в юношеской команде, а затем перешёл профессиональный клуб, выступавший в чемпионате Нидерландов. В первой команде НАКа играл три года, наивысшим достижением было завоевание 5 места в чемпионате страны. После этого перешёл в «Роду», четыре сезона, проведённых в этом клубе были весьма успешными. «Рода» не являющаяся ведущей командой нидерландского чемпионата, регулярно обыгрывала признанных грандов — «Аякс», «Фейеноорд» и ПСВ. «Рода» постоянно играла в Кубке УЕФА.

В июне 2006 года перешёл в «Металлург» (Донецк), купили его за 1 500 000 евро, контракт с «МетаДоном» подписал на четыре года. У Сержио продолжал действовать контракт на один год с «Родой», но он практически сразу решил перебраться на Украину. В чемпионате Украины дебютировал 26 июля 2006 года в матче «Днепр» — «Металлург» (2:0).

Зимой 2008 года перешёл в турецкий «Сивасспор» за 1 млн евро.

В сезоне 2010/11 Сержио подписал контракт с клубом мальтийской Премьер-лиги «Тарксьен Райнбоус», где встретился со своим бывшим товарищем по «НАК Бреда», Кристиано.

Личная жизнь 
Очень рано познакомился со своей будущей женой Ренатой. Она жила неподалёку от Сержио. У них есть двое сыновей. Старший Габриэль и младший Лэви.

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК НАК Бреда
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Сивасспор»
Игроки ФК «Тарксьен Райнбоус»
Игроки ФК «Торос Неса»
Игроки ФК «Дуки-ди-Кашиас»